Skalička ist der Name

folgender Personen:
 Karel Skalička (1896–1979), tschechoslowakischer und argentinischer Schachmeister
 Vladimír Skalička (1909–1991), tschechischer Sprachwissenschaftler

mehrerer Orte in Tschechien:
 Skalička, Gemeinde im Okres Brno-venkov, siehe Skalička u Tišnova
 Skalička, Gemeinde im Okres Přerov, siehe Skalička u Hranic
 Skalička, Ortsteil von Skalice u Smiřic, Okres Hradec Králové
 Skalička, früherer Name von Skalka u Prostějova, Okres Prostějov

von Bächen in Tschechien
 Skalička (Jevišovka), linker Zufluss zur Jevišovka

Siehe auch:
 Skalica
 Skalice
 Skalitz